Wolfseinde, een zijvlak van een wolfsdak
 Wolfseinde (televisieserie), een dramaserie van Omroep Brabant